Hidrolândia ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Hidrolândia (Ceará), Bundesstaat Ceará 
 Hidrolândia (Goiás), Bundesstaat Goiás